Жарко Бајић (1940 — Београд, 13. октобар 2013) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Бубашинтер || Стојадин Чарнић
|-
| 1972. || Пуковниковица || Поручник аустроугарске војске
|-
| 1974. || Заклетва ТВ филм || /
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту || Шицeров помоћник
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту ТВ серија || Шицeров помоћник
|-
| 1977. || Љубавни живот Будимира Трајковића || /
|-
| 1977. || Специјално васпитање || Страхиња
|-
| 1977. || -{Unterwegs nach Atlantis }- || 
|-
| 1978. || Судбине || /
|-
| 1979. || Кост од мамута ТВ филм || /
|-
| 1979. || Градилиште ТВ филм || Говедарица ... управник дома културе
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Умрли 2013.
Српски глумци
Југословенски глумци